Een Romeins cognomen: zie Lijst van cognomina
 Pelagius (monnik) (5e eeuw), een Britse ketter-monnik
 Paus Pelagius I († 561)
 Paus Pelagius II († 590)
 Pelagius van Albano († 1230), pauselijke afgezant tijdens de vijfde Kruistocht

Zie ook 
 Don Pelayo (ca. 685 - 737), de eerste koning van Asturië